

Persone
 Eva Rupnik – cestista slovena
 Leon Rupnik – generale sloveno
 Luka Rupnik – cestista sloveno
 Marko Ivan Rupnik – artista, teologo e presbitero sloveno

Altro
 Linea Rupnik – linea fortificata del Regno di Iugoslavia